Daisuke Obara (né en 1981), joueur de hockey sur glace japonais
 Hitomi Obara (née en 1981), lutteuse libre japonaise
 Joji Obara (né en 1952), tueur et violeur en série japonais